Японский экспериментальный модуль («Кибо»)  — модуль международной космической станции. Научная, исследовательская лаборатория. Разработчик: Японское агентство аэрокосмических исследований (). Международная аббревиатура: JEM (от )

Первый компонент модуля установлен на МКС 14 марта 2008 года экипажем шаттла Индевор STS-123.

Устройство 

Японский экспериментальный модуль («КИБО») состоит из следующих компонентов:
 «Герметичный отсек» () — основной компонент цилиндрической формы длиной 11.2 метра и диаметром 4.4 метра. В нём содержатся десять международных научных стоек (ISPR).

 «Экспериментальный грузовой отсек» () — состоит из двух секций:

- «Герметичная секция» () — служит в качестве дополнения к «Герметичному отсеку». Сначала секция была присоединена к модулю «Гармония». В процессе сборки модуля, несколько раз поменяла своё местоположение, и в итоге зафиксирована на зенитном стыковочном узле «Герметичного отсека».

- «Внешняя негерметичная секция» () — часть экспериментального грузового отсека, но в то же время является неразделимой составляющей «Внешней экспериментальной платформы». Выполняет функции хранения и транспортировки.

 «Внешняя экспериментальная платформа» или «блок для изучения внешних воздействий» (), также известен, как «Терраса», — негерметичный компонент, расположенный сразу за «Герметичным отсеком», с которым соединён воздухонепроницаемым люком. Применяется для проведения экспериментов непосредственно под воздействием космической среды.

 «Дистанционный манипулятор» () — представляет собой механическую «руку-манипулятор», вмонтированную в носовую часть «Герметичного отсека». Предназначен для перемещения оборудования между «Экспериментальным грузовым отсеком» и «Внешней экспериментальной платформой».

Технические характеристики 

В настоящее время «КИБО» — наибольший из всех отдельных модулей МКС, хотя в начале программы исследований он был меньше всех. Другие партнёры — участники программы уменьшили размеры своих лабораторных модулей, в то время как размеры «КИБО» оставались неизменны.

 Герметичный отсек
 Длина: 11,2 метра
 Диаметр: 4,4 метра
 Масса: 14 800 кг.

 Экспериментальный грузовой отсек
 Длина: 3,9 метра
 Диаметр: 4,4 метра
 Масса: 4 200 кг.

События 

 30 мая 2003 года — из Японии в Космический центр Кеннеди (США) прибыл «Герметичный отсек», который до отправки на МКС был помещён в «», трёхъярусное хранилище НАСА в Космическом центре Кеннеди
 12 марта 2007 года — в центр НАСА прибыл «Экспериментальный грузовой отсек».
 13 марта 2008 года — на МКС прибыл шаттл Индевор «STS-123», который привёз первый компонент модуля «Кибо» — Герметичную секцию «Экспериментального грузового отсека» (ELM PS)

 14 марта 2008 года — экипаж «STS-123» временно присоединил ELM PS модуля «Кибо» к зенитному стыковочному узлу модуля «Гармония»
 2 июня 2008 года — к МКС пристыковался Дискавери «STS-124», с грузом, состоящим из «Герметичного отсека» (JEM PM), «Опорных шасси» и «Дистанционного манипулятора» (JEM RMS);
 4 июня 2008 года — герметичный отсек (JEM PM) пристыкован к модулю «Гармония». Первый зашедшим в модуль стал японский астронавт Акихико Хосидэ.
 15 июля 2009 года, запуск Индевор «STS-127» — доставка «Внешней экспериментальной платформы» (JEM EF).
 4 октября 2012 года, запуск пяти кубсатов с помощью пускового модуля J-SSOD (доставлен на борт 27 июля кораблем Конотори-3).
 25 августа 2015 года Установка модуля  — космический телескоп для исследования излучения частиц высокой атомной массы и энергии. Модуль был доставлен на станцию при помощи японского грузового корабля HTV-5.

Устройство

Запланированные эксперименты 
 MAXI — Астрономия в диапазоне рентгеновских лучей от 0,5 до 30 кэВ
 SMILES — Исследование и мониторинг очень слабого излучения спектральных линий волновой эмиссии от следов молекул газа в стратосфере.

Примечания

Ссылки 

 Астролаб: Японский экспериментальный блок «Кибо»
 Пилотируемая космонавтика в цифрах и фактах: Модуль «JEM ELM-PS»
 Компьюлента: JAXA представило первую секцию экспериментального модуля «Кибо»
 JAXA: Японский модуль «КИБО» 

Модули МКС
Космонавтика Японии
2008 год в космонавтике
Научные эксперименты на МКС
Модули орбитальных станций по алфавиту